Osen kan syfta på följande:

 Osen (distrikt), ett distrikt i Bulgarien
 Osens kommun, kommun i Trøndelag fylke, Norge